Sultanat d'Indragiri, estat de la costa sud-est de l'illa de Sumatra.
 Regència d'Indragiri, subdivisió de la residència de Riau i dependències a les Índies Orientals Holandeses, a l'illa de Sumatra.